De gouden sleutel (Grimm), een sprookje van de gebroeders Grimm
 De gouden sleutel (Van Gogh), een psychologische novelle van E.A. Jellico van Gogh